Markward van Prüm (+853), abt en raadgever van Lodewijk de Vrome
 Markward van Hildesheim (+880), bisschop van Hildesheim
Marcel Van de Velde, Vlaams schrijver